Amsterdam Women’s Sevens 2013 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Women’s Sevens World Series turnieju Amsterdam Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 17–18 maja 2013 roku na Nationaal Rugby Centrum w Amsterdamie będąc czwartym, ostatnim turniejem sezonu 2012/2013.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Nationaal Rugby Centrum zawody były ostatnim z czterech turniejów inauguracyjnego sezonu IRB Women’s Sevens World Series. Wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – sześciu stałych uczestników cyklu oraz sześć zespołów, które zostały zaproszone na podstawie osiągniętych wyników w regionalnych turniejach.

Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez IRB w połowie kwietnia 2013 roku, natomiast składy drużyn na dzień przed rozpoczęciem zawodów. Charakterystyki zespołów. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl.

Zawody były transmitowane w Internecie.

Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły USA, Nowa Zelandia i Anglia. W turnieju triumfowały Nowozelandki, które tym samym zwyciężyły również w całym cyklu. Najwięcej przyłożeń (7) i punktów (35) zdobyła Rosjanka Baizat Khamidova.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona IRB 

T4
2013
2013 w Holandii